Та́кса:
 Такса — порода собак;
 Такса — установленный тариф;
 «» () — американский комедийный фильм 2016 года.